Йоханна Якоба де Бур (, 6 января 1901 — 7 августа 1984) — нидерландская фехтовальщица-рапиристка, призёр чемпионата мира.

Биография 
Родилась в 1901 году в Амстердаме. В 1924 году приняла участие в Олимпийских играх в Париже, но наград не завоевала. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме заняла 8-е место в личном первенстве на рапирах. В 1929 году завоевала серебряную медаль международного чемпионата (в 1937 году этот турнир был задним числом признан чемпионатом мира). В 1932 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе заняла 6-е место.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Нидерландов
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1924 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1928 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1932 года